Вік-сюр-Гарта́мп, Вік-сюр-Ґартамп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 341 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 693,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вік-сюр-Гартамп на сайті французького Національного інституту географії
 Вік-сюр-Гартамп на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вік-сюр-Гартамп на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вік-сюр-Гартамп на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вік-сюр-Гартамп на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна